Алник (,  ) — небольшой торговый городок () на Северо-Востоке Англии в графстве Нортумберленд. Географический код Великобритании () — NU186129.

Население города — 7767 человек (перепись 2001 года), население одноимённой общины — 31 029 человек.

По мнению журнала  (октябрь 2002 года): «Алник самый живописный рыночный городок Нортумберленда, и лучшее место для жизни в Великобритании». Город расположен в 51 километре к югу от города Берик-апон-Туид и шотландской границы, и в 8 километрах вглубь острова от Северного моря и деревни  по реке Алн (на некоторых картах Алк).

Город датируется примерно 600 года нашей эры и на протяжении веков процветал как сельскохозяйственный центр. Он развивался благодаря соседству с замком Алник, который в средневековье был резиденцией самых мощных северных баронов, графов Нортумберлендских. Позднее он стал важной остановкой на  между Эдинбургом и Лондоном. В последнее время современный сельский городок стал спальным районом. Здания в центре города практически не изменились и по-прежнему сохраняют свой оригинальный характер, однако наблюдается заметный рост в размерах в течение последних десяти лет, жилые дома занимают землю, где раньше было пастбище, а новые фабрики и торговые комплексы строятся вдоль дорог к югу от города.

История 

История Алника — это история замка и его лордов, со времен Жильбер Тессон, известного как Тесон, Тессон и Де Тессон, один из знаменосцев Вильгельма Завоевателя, который получил эти северные места, до настоящего времени. После Тессона земли и замок принадлежали семье Де Весси (современное написание фамилии — Васи () — эта фамилия встречается на всём юго-востоке Нортумберленда), на протяжении более двухсот лет, а потом перешли в руки дома Перси в 1309 году.

В различных точках города есть памятники постоянных войн между Перси и шотландцами, в котором так много представителей этого рода провели большую часть своей жизни. Крест на Брумхуз-Хилл через реку от замка отмечает место, где Малкольм III Шотландский был убит в 1093 году, во время первой битвы у Алника. На краю широкой тенистой дороги, называемой Роттен-Роу , ведущей с Вест-Лоджe в Бейлиффгейт, круглый камень отмечает место, где Вильям Лев Шотландский был взят в плен в 1174 году, во время второй битвы у Алнике, силами около четырёхсот конных рыцарей, во главе с Ранульфом де Гленвилем, и есть много других подобных интересных мест.

 за пределами городских стен и  у стен усадьбы князя, принадлежат бывшему монастырю, основанному в XIII веке кармелитами; говорилось, что место было выбрано и-за некоторого небольшого сходства с горой Кармель, где возник орден. Остались существенные развалины.

В 1314 году сэр Джон Фелтон стал губернатором Алника. Зимой 1424 года большая часть города была сожжена шотландскими рейдерами. В 1448 году город был сожжен повторно шотландской армии во главе с Уильям Дугласом, 8-й графом Дугласом и Джорджем Дугласом, 4-й графом Ангусом.

В 1968 году начались работы по дороге Алник-байпас, предназначенный для удаления магистральной дороги A1 Лондон-Эдинбург от центра города к его окраинам Обходная дорога была завершена.

География 
Координаты города:  (55.417, −1.700). Река Алн формирует неофициальную северную границу города.

Экономика 

Раньше в основном сельский аграрный городок в настоящее время находится в пределах зоны «поездки на работу» Морпета и Ньюкасл-апон-Тайна и имеет значительную часть населения, считающего его пригородом. Вот список основных крупных работодателей:
  Ltd, европейская переводческая компания.
 A World of Difference, магазин сети розничной торговли по низким ценам и продажи импортных товаров, специализирующийся на подарках, натуральных продуктах и этнических товарах.
 Metrology Software Products Ltd, разработчики и поставщики координатно-измерительных машин и программного обеспечения для станков
 House of Hardy, производители рыбацкой снасти (для ловли нахлыстом).
 Greys of Alnwick, производители рыбацкой снасти.
 Northumberland Estates, которая управляет сельскохозяйственными, лесными и имущественными интересами герцога Нортумберлендского.
 Barter Booksи, один из крупнейших магазинов в Англии, специализирующийся на продаже бывших в употреблении книг, расположенный в бывшей железнодорожной станции города.
 Sanofi Alnwick Research Centre, крупный центр фармацевтических исследований и испытаний.
 Tagish Ltd, независимая компания, специализирующаяся на консалтинге и IT-решениях.
 
 
 George F White, компания Северо-Восточной Англии с головным офисом в городе Alnwick с 1979 года
 Proudlock House & Home, розничная продажа подарков, посуды, товаров для дома, товаров для садоводства, посуды и оборудования.
 , финансовая организация занимающаяся страхованием, пенсиями, инвестициями.

Достопримечательности 
Самыми большими сооружениями города являются замок Алник, одна из резиденций герцогов Нортумберлендский, и сад Алника, он доминирует на западе города, над рекой Алн. Замок является центром целого ряда коммерческих, образовательных и туристических мероприятий. С 1945 по 1975 год здесь был расположен педагогический колледж для молодых женщин и «взрослых студентов» (старше 21 года). В настоящее время здесь обучаются американские студенты, приехавшие на учёбу в Европу в рамках партнерства с . Это место является базовым для Northumberland Estates, коммерческого предприятия герцога, и само по себе является достопримечательностью. Замок открыт для посещения с апреля по сентябрь, а сад в течение всего года. Это второй по величине населенный замок в Англии, после Виндзорского. Бенджамин Дизраэли описывал Алник под названием «Montacute» в романе .

В центре города находится рыночная площадь с  и относительно современный Нортумберленд-Холл, используемый в качестве места встреч. Ближайшие к рынку улицы являются основными торговыми артериями города: Нарроугейт, Фенкле-стрит, и Бондгейт. Последняя из них это широкая, просторная дорога застроенная коммерческими зданиями. В средневековые времена Алник был обнесён стеной (хотя колебания экономической ситуации в средние века привели к тому, что стены так и не были завершены), до нас дошли только башня Хотспур (средневековые ворота) делящая улицу Бондгейтна две части (внутреннюю и внешнюю), а также вызывающую ограничение движения транспортных средств по одной полосе, которая используется для движения поочередно в каждом направлении. Башня Поттергейт, на другом краю города, также стоит на месте древнех ворот, но сама башня была перестроена в XVIII веке. Её богатоукрашенный шпиль был разрушен во время шторма в 1812 году. За линией стен, только старое здание вокзала является относительно известным для такого маленького города, из-за его частое использования туристами (в том числе и принадлежащих к королевской фамилии), посещающих герцога и Замок Алник. В настоящее время здесь находится большой букинистический магазин.

В городе есть процветающий , многоцелевой центр искусств, который занимается как театральными постановками, так и танцем, музыкой, кино, выставками и визуальными искусствами, а также поддерживает еженедельную местную газету — .

В 2003 году Willowburn Sports and Leisure Centre был открыт на южной окраине города (заменив старый спортивный центр расположен в средней школе Линдисфарн и где теперь находится молодёжный центр). Более широко, община Алник может похвастаться богатством мест для занятий спортом и проведения досуга, в том числе для игры в футбол, крикет, регби, рэмблинг, для скалолазания, для водных видов спорта, для езды на велосипеде и катания на лошадях. Игроки могут найти тринадцать полей для игры гольфа в 30 минутах езды от города.

Замок является популярным местом среди кинематографистов. Вот только некоторые из фильмов, снятых здесь: Гарри Поттер, Чёрная Гадюка и Робин Гуд: Принц воров.

Алник имеет свой музей —  — коллекция которого специально предназначена для иллюстрации для местной социальной истории. Коллекция включает в себя различные сельскохозяйственные предметы, предметы быта, предметы связанные с железной дорогой, добычей угля, книги, значительная фотоколлекция, картины и архив The Northumberland Gazette. Местная художница  пожертвовала 3 свои картины музею, так как она выросла в Алнике.

Другие места, представляющие интерес, в городе и его окрестностях:

 , башня-каприз, установленная на вершине холма в парке Халн, обнесенном стеной герцогского поместья, спроектирована Робертом Адамом в 1777 году и возведена в 1781 году для Хью Перси, 1-й герцог Нортумберлендского.
 , построенная в 1814 году в честь британских побед в Европе, и, возможно, построена как реакция против французской революции.
 Башня Хотспур, часть остатков древней городской стены, названная в честь сэра Генри Перси, которая также называли Генри Горячая Шпора (), старшего сына 1-й графа Нортумберленд и главного героя произведения Генрих IV, Часть 1.
 , созданный восхищёнными местными жителями в честь прославленного адмирала.
 , созданная в стиле Колонны Нельсона, 25 метров в высоту и увенчана Львом Перси, символом семьи Перси, разработанная Чарльзом Харпером и установленная для Хью Перси, 2-го герцога Нортумберленд в 1816 году в знак благодарности герцогу. Популярная городская легенда гласит, что в ответ на это проявление собственного достатка, герцог сразу поднял налоги. На самом деле, повышение аренды произошло позже, при его преемнике — 3-ем герцоге Нортумберленд.
 , подворье XVIII-го века, где сейчас находятся детали систершипа Титаника — корабля Олимпик.
 , в замке Алник.
 Pinfold, каменное круглое сооружение в центре города, построенное как место содержание бродячих животных.
 , которая служит базой для воздушных и морских спасательных вертолетов, а также играет важную роль в раннем радиолокационном предупреждения и связи.

Транспорт

Автотранспорт 

Город Алник расположен на трассе A1, главной национальной магистральной дорогой север-юг, обеспечивая легкий доступ к городам Ньюкасл-апон-Тайну (56 км к югу) и к столице Шотландии Эдинбургу (130 км к северу). Есть несколько таких же «городов А1» на севере Англии, таких как (с севера на юг): Берик-апон-Туид (28,1 милях к северу), Морпет (28,3 милях к югу), Ньютон-Эйклифф (65,1 милях к югу) и Уэтерби (116 милях к югу). Статус города A1 (особенно в таких сельских районах) обеспечивает Алнику большое количество туристов и высокий уровень торговли.

Железнодорожный транспорт 
Главное направление железнодорожного сообщения — это дорога  между Эдинбургом (время в пути около 1.10) и Лондоном (время в пути около 3.45), которая проходит через соседний Алнмут. Через эту  в будний день проходит 15 поездов в сутки на север в Эдинбург и 13 поездов в сутки на юг в Лондон. Несмотря на своё название, станция Алнмут, расположена в западной части деревни Хибсбурн, недалеко от деревушки Билтон. Она также обслужит деревне Лесбари.

Alnwick когда-то связывал основную линию с веткой Алник, но она была закрыта в январе 1968 года во время . Существует общество Aln Valley Railway, которое хочет запустить поезда по старой железнодорожной линии между станциями Алник и Алнмут.

Воздушный транспорт 
Аэропорт Ньюкасла находится примерно в 45 минутах езды от времени, и обеспечивает 19 ежедневных рейсов в Лондон (Хитроу, Гатвик, Станстед и Лондон-Сити), а также регулярные рейсы в другие регионы Великобритании. Из аэропорта также осуществляются регулярные рейсы во многие города Европы, а также в Африку и Северную Америку. Аэропорт Ньюкасла является ближайшим, однако есть и альтернативы: Эдинбург, Манчестер и Лидс-Брадфорд, все в пределах 240 километров.

Города-побратимы 
 Тиме, Норвегия
 , Франция
 Фёрде, Германия

Известные жители

Родившиеся в Алнике 
 , (1275—1333), Францисканский богослов и епископ Джовинаццо
  (1788—1855), флотоводец и политик.
 Джордж Биддель Эйри, (1801—1892), королевский астроном с 1835 по 1881
 Бернард Бозанкет, (1848—1923), философ
 , (1765—1857), горный инженер
 Генри Горячая Шпора Перси, (1364?-1403), старший сын 1-го герцога Нортумерленд
 Томас Джеймс Кобден-Сандерсон, (1840—1922), английский художник и переплетчик, деятельность которого была связана с Движением искусств и ремесел
 Прайдокс Джон Селби, (1788—1867), орнитолог, ботаник и художник
 , (1840—1901), ботаник и геолог
 Джим Хилтон, (1894—1964), художник Шелл-Ойл
 , (р. 1940) — британский спортивный комментатор и телеведущий

Умершие в Алнике 
 Малькольм III — (ум. 1093)
 Тип Типпинг, (1958—1993), актёр, погибший в парашютном инциденте

Примечания

Ссылки 
 Visit Alnwick — Ассоциация туризма Алника
 Alnwick tourist information — Northumberland Tourism Ltd
 Alnwick described
 Замок Алник
 Alnwick Rugby Football Club